Жалдама — топоним в Казахстане:

 Жалдама (село) — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Жалдама (река) — река в Костанайской области, один из истоков реки Тургай.